Тура́йда () — місцевість у Латвії. Старі назви — Торе́йда (; інші варіанти: Toreidia, Thoreydia, Thoreiden, Thoreyden); Тре́йден (; інші варіанти: Dreiden, Threiden, Treyden, Treydenn, Treygden). Сучасна латиська назва «Турайда» походить від латинської і німецької назв.

 Турайда — село в Латвії, Крімулдський край.
 Турайда — місцевість в Латвії, Сігулдський край, місто Сігулда.
 Турайда — маєток в Латвії.
 Турайда — замок в Латвії.
 Турайда — історична земля лівів в Латвії